Kazimierz Nizieński (1892-1952), oficer Wojska Polskiego
 Bogusław Nizieński (1928-), prawnik, sędzia